Peter Vlug sr., prominent persoon binnen Nederlandse pinksterbeweging
Peter E. Vlug, zoon van Peter Vlug sr., Nederlands evangelist en ondernemer